

Солов'ї — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Солов'ї — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Солов'ї — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Солов'ї — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Солов'ї — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Солов'ї — село, Житомирська область, Лугинський район